Pułki dragonów noszące numer „4”:

Polski
 4 Pułk Dragonów Kresowych (1919)

Austriacki
 4 Pułk Dragonów (od 1801)

Austro-węgierskie
 4 Lekki Pułk Dragonów (1798–1802) → 2 Pułk Szwoleżerów (1802–1851) → Galicyjski Pułk Ułanów Nr 7
 4 Pułk Dragonów (1802–1860)
 Pułk Dragonów Nr 4 (1867–1918)

Niemiecki
 4 Pułk Dragonów im. von Bredowa (1 Śląski)

Rosyjski